kult religijny – wszelkie zachowania i praktyki religijne czynione wobec istoty bądź przedmiotu kultu;
 kult świętych – szczególna cześć oddawana w Kościele osobom uważanych za zbawione;
 kult jednostki – kult przywódcy w imperialnym, autokratycznym, autorytarnym lub totalitarnym systemie władzy;
 Kult – polska grupa muzyczna;
 Kult – album grupy Kult;
 Kult – album zespołu Made in Poland wydany w 2018 roku;
 Kult – gra fabularna;
 Kult (ang. The Wicker Man) – film w reżyserii Neila LaBute z roku 2006;
 Kult (ang. The Wicker Man) – film w reżyserii Robina Hardy'ego z roku 1973.